Серафи́м Алексе́евич Арзама́сцев (1919 — 1988) — советский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник сталинградского футбола. Большую часть карьеры провёл в сталинградском «Торпедо». На высшем уровне сыграл 60 матчей, забил 12 голов.

В феврале 1940 года призван на срочную службу в Рабоче-Крестьянскую Красную армию (360-й стрелковый полк 74-й стрелковой дивизии). В июле 1941 года попал в окружение и оказался в плену в Венгрии. За время плена совершил три побега, был трижды пойман, приговорён к смертной казни и доставлен для казни в концентрационный лагерь Дахау под Мюнхеном. В 1945 году был освобождён союзными войсками. С апреля 1945 по август 1946 года снова в армии, затем демобилизовался.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов тренировал клубную команду «Торпедо» (Сталинград).

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Награды 
6 апреля 1985 года к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Семья 
После войны женился, трое детей.

Сын — Игорь, на протяжении десяти лет с 1991 по 2001 год руководил СДЮСШОР № 4 города Волжский.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru требуется регистрация

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Заключённые концлагеря Дахау